Shenzi ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

Shen Buhai, ein chinesischer Philosoph aus der Zeit der Streitenden Reiche, aus dem Reich Zheng
Shen Dao, ein chinesischer Philosoph aus der Zeit der Streitenden Reiche, aus dem Reich Qi
ein Shen Buhai zugeschriebenes Werk (Shenzi 申子)
ein Werk von Shen Dao (Shenzi 慎子)